Chalkley steht für:

 Chalkley (Louisiana), ein Ort im Calcasieu Parish im US-Bundesstaat Louisiana

Chalkley ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Provost-Chalkley (* 1990), britische Schauspielerin